Tata ist steht für folgende geographischen und astronomischen Objekte:
 Tata (Ungarn), Stadt
 Tata (Provinz), Provinz in Marokko
 Tata (Marokko), Stadt in Marokko
 Tata, Ort und Aldeia in Ailelo, Osttimor
 Tata, anderer Name für Jamshedpur, Stadt in Indien
 Tata (Palast), Sultanspalast in Zentralafrika
 (1109) Tata, Asteroid des Hauptgürtels

Tata ist der Familienname folgender Personen:
 Dorabji Tata (1859–1932), indischer Unternehmer
 Jamshedji Tata (1839–1904), indischer Unternehmer
 Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata (1904–1993), indischer Unternehmer
 Joe E. Tata (1936–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Ratan Tata (* 1937), indischer Unternehmer
 Rose Tata-Muya (* 1960), kenianische Hürdenläuferin, Sprinterin und Mittelstreckenläuferin

Tata steht für:
 Tata, Spitzname für Nelson Mandela (1918–2013), südafrikanischer Politiker
 Tata, historische Festungsbauform in Westafrika, siehe Tato (Festung)
 Senegalesisches Tata bei Chasselay, ummauerte Nekropole in Südfrankreich
 Tata-Gruppe, indischer Mischkonzern

TATA steht für:
 TATA-Box, DNA-Sequenz
 There Are Thousands of Alternatives, Parole gegen das TINA-Prinzip

Siehe auch:
 Tatah
 Data
 Dada (Begriffsklärung)

Abkürzung